13-й выпуск  Флеш Валонь — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Бельгии. Гонка прошла 13 апреля 1949 года в рамках Вызова Дегранж-Коломбо 1949.

Участники

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт